Název Buguň má více míst:

 Buguň (Jihokazašská oblast) – vesnice v Jihokazašské oblasti v Kazachstánu
 Buguň (Karakalpakstán) – vesnice v Karakalpacké republice v Uzbekistánu
 Buguň (řeka) – řeka v povodí Syrdarji v Jihokazašské oblasti v Kazachstánu